Quatre pilotes de Formule 1 monégasques se sont engagés dans au moins une épreuve du championnat du monde.

Liste alphabétique des pilotes monégasques de Formule 1

Olivier Beretta 

Olivier Beretta (né en 1969), 10 GP (9 départs) en 1994.

Louis Chiron 

Louis Chiron (1899-1979), 15 GP (12 départs) de 1950 à 1955, 4 points.

Charles Leclerc 

Charles Leclerc (né en 1997), 100 GP (99 départs) de 2018 à 2022, 835 points (en cours pour 2022).

André Testut 
André Testut, 3 GP (1 départ) de 1958 à 1959.

Notes et références

Sources principales 
Leo Turrini et Daniele Amaduzzi : F1 91, Vallardi & Associat Éditeur (Milan) 1991.
Luc Domenjoz, Steve Domenjoz et Dominique Leroy : L’année 1993 Formule 1,  préface de Jean Alesi, Chronosports Éditeur (Lausanne), 1993.
1999 Formula 1 Yearbook, version française 99 Formule 1, préface de Jacques Laffite, TF1 Éditions (Paris), 1999.
Collection du magazine Sport Auto.

Sport automobile à Monaco
Pilotes